Холли Лайл (; род. в октябре 1960, , штат Огайо) — американская писательница в жанрах фэнтези, научной фантастики и мистических любовных историй. Она также известна благодаря своим пособиям по обучению писательскому делу, таким, как электронная книга Mugging the Muse: Writing Fiction for Love And Money. На русский язык переведен только цикл «Тайные тексты».

Библиография 
Если не указано иначе, книги написаны в жанре fantasy.

Серия «Arhel» 
 1992 Fire in the Mist (премия Compton Crook Award за лучшую дебютную книгу)
 1993 Bones of the Past
 1995 Mind of the Magic

Серия «Glenraven» 
В соавторстве с Мэрион Зиммер Брэдли
 1996 Glenraven
 1998 In the Rift — Glenraven II

Серия «Devil’s Point» 
 1996 Sympathy for the Devil
 1996 The Devil and Dan Cooley (в соавторстве с Walter Spence)
 1997 Hell on High (в соавторстве с Ted Nolan)

Серия «Bard’s Tale» 
 1996 Thunder of the Captains (в соавторстве с Aaron Allston)
 1997 Wrath of the Princes (в соавторстве с Aaron Allston)
 1998 Curse of the Black Heron

Серия «Тайные Тексты / The Secret Texts» 
 1998 Дипломатия Волков / Diplomacy of Wolves
 1999 Месть Драконов / Vengeance of Dragons
 2000 Отвага Соколов / Courage of Falcons
 2002 Подстрекатель / Vincalis the Agitator  (приквел к остальным книгам трилогии)

Серия «World Gates» 
 2002 Memory of Fire
 2003 The Wreck of Heaven
 2004 Gods Old and Dark

Серия «Korre» 
 2005 Talyn
 2008 Hawkspar

Другие произведения 
 1992 When the Bough Breaks (в соавторстве с Mercedes Lackey)
 1993 Minerva Wakes
 1994 The Rose Sea (в соавторстве с С. М. Стирлинг)
 1995 Mall, Mayhem and Magic (в соавторстве с Chris Guin)
 1997 Hunting the Corrigan’s Blood (научная фантастика)
 2004 Midnight Rain (мистическая любовная история)
 2005 Last Girl Dancing (мистическая любовная история)
 2006 I See You (мистическая любовная история)
 2007 Night Echoes (мистическая любовная история)
 2008 The Ruby Key (Book One of Moon and Sun) (Young Adult Fantasy)

Книги для писателей 
 2000 Mugging the Muse: Writing Fiction for Love and Money (non-fiction)
 2006 Create a Character Clinic (non-fiction)
 2006 Create a Language Clinic (non-fiction)
 2006 Create a Culture Clinic (non-fiction)
 2007 Create a Plot Clinic (non-fiction)

Ссылки 
 Официальный сайт
 Forward Motion Writers' Community
 Interview на SFFWorld.com
 Books available в Baen Free Library
 Обзор Fire in the Mist
 Обзор Sympathy for the Devil

Писатели-фантасты США